Harland může být:

 Kurt Harland (* 1963) – americký hudebník
 Eric Harland (* 1978) – americký hudebník
 Shelley Harland – britská zpěvačka
 Harland & Wolff – irská loděnice
 Harland – čtvrť města Sankt Pölten v Rakousku